Dit is een lijst van planetoïden 25601-25700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25601) Francopacini || 2000 AX2|| 1 januari 2000 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (25602) Ucaronia || 2000 AA3|| 2 januari 2000 || A. Boattini, A. Caronia
|-
| (25603) - || 2000 AR4 || 2 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (25604) Karlin || 2000 AM6|| 4 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (25605) - || 2000 AP7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25606) - || 2000 AT7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25607) - || 2000 AN10 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25608) - || 2000 AY10 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25609) - || 2000 AA12 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25610) - || 2000 AC20 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25611) - || 2000 AY20 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25612) - || 2000 AZ22 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25613) - || 2000 AL24 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25614) - || 2000 AE28 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25615) - || 2000 AR31 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25616) - || 2000 AJ32 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25617) - || 2000 AN32 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25618) - || 2000 AJ34 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25619) - || 2000 AQ34 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25620) - || 2000 AL40 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25621) - || 2000 AF41 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25622) - || 2000 AN46 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25623) - || 2000 AY47 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25624) Kronecker || 2000 AK8|| 6 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (25625) Verdenet || 2000 AN8|| 5 januari 2000 || J.-C. Merlin
|-
| (25626) - || 2000 AD50 || 5 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (25627) - || 2000 AU50 || 5 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (25628) Kummer || 2000 AZ0|| 7 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (25629) - || 2000 AH52 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25630) - || 2000 AT53 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25631) - || 2000 AJ55 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25632) - || 2000 AO55 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25633) - || 2000 AB56 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25634) - || 2000 AZ59 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25635) - || 2000 AW61 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25636) - || 2000 AS62 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25637) - || 2000 AL63 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25638) - || 2000 AB64 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25639) - || 2000 AV64 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25640) - || 2000 AA65 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25641) - || 2000 AT65 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25642) - || 2000 AW65 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25643) - || 2000 AK68 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25644) - || 2000 AP70 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25645) - || 2000 AZ73 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25646) - || 2000 AL74 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25647) - || 2000 AQ75 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25648) - || 2000 AJ77 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25649) - || 2000 AC78 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25650) - || 2000 AX79 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25651) - || 2000 AG81 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25652) - || 2000 AQ83 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25653) - || 2000 AV84 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25654) - || 2000 AX85 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25655) - || 2000 AU86 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25656) - || 2000 AF87 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25657) - || 2000 AM87 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25658) - || 2000 AE88 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25659) - || 2000 AG88 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25660) - || 2000 AO88 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25661) - || 2000 AZ88 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25662) - || 2000 AA89 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25663) - || 2000 AD89 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25664) - || 2000 AM89 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25665) - || 2000 AO89 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25666) - || 2000 AR89 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25667) - || 2000 AK91 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25668) - || 2000 AY94 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25669) - || 2000 AJ95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25670) - || 2000 AT95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25671) - || 2000 AW95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25672) - || 2000 AX95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25673) - || 2000 AJ99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25674) - || 2000 AT99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25675) - || 2000 AX101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25676) - || 2000 AG102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25677) - || 2000 AK102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25678) - || 2000 AU105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25679) - || 2000 AX105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25680) - || 2000 AP106|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25681) - || 2000 AC107|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25682) - || 2000 AF110|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25683) - || 2000 AA114|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25684) - || 2000 AB114|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25685) - || 2000 AK116|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25686) - || 2000 AF117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25687) - || 2000 AY117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25688) - || 2000 AV120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25689) - || 2000 AL121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25690) - || 2000 AP123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25691) - || 2000 AQ123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25692) - || 2000 AJ124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25693) - || 2000 AQ124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25694) - || 2000 AX124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25695) - || 2000 AD125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25696) - || 2000 AE125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25697) - || 2000 AA126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25698) - || 2000 AQ126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25699) - || 2000 AD127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25700) - || 2000 AA128|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten